Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium rövidítése (KTM) 
 KTM, motorkerékpár